Оле́нев — русская фамилия. Известные носители:
 Оленев, Анатолий Петрович (род. 1956) — советский футболист; тренер.
Оленёв, Владимир Иванович (1947—2017) —  советский и российский журналист.
 Оленёв, Иван Васильевич (1870—1920) — русский педагог, краевед и публицист.
 Оленёв, Константин Валерьевич (род. 1961) — советский и российский футболист; тренер.
 Оленев, Максим Борисович (род. 1968) — российский историк-генеалог и краевед.
 Оленев, Михаил Фёдорович (1907—1953) — советский архитектор и художник.
 Оленев, Павел Алексеевич (1898—1964) — советский актёр.

См. также